Дубо́вое — топоним:

Гидроним 
 Дубовое — озеро в Шатурском районе Московской области

Ойконим 
Белоруссия
 Дубовое — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Дубовое — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Дубовое — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Дубовое — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Дубовое — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Дубовое — деревня в Толочинского района Витебской области, Серковицкий сельсовет.
 Дубовое — посёлок в Толочинского района Витебской области, Толочинский сельсовет.
 Дубовое — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Дубовое — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Дубовое — деревня в Крупском районе Минской области.
 Дубовое — деревня в Кировском районе Могилёвской области.
 Дубовое — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.
 Дубовое — деревня Пуховичского района Минской области, Ветеревичский сельсовет.
 Дубовое — деревня Пуховичского района Минской области, Селецкий сельсовет.

Россия
 Дубовое — село в Михайловском районе Амурской области.
 Дубовое — посёлок в Белгородском районе Белгородской области.
 Дубовое — село в Еланском районе Волгоградской области.
 Дубовое — посёлок в Светлоярском районе Волгоградской области.
 Дубовое — село в Биробиджанском районе Еврейской автономной области.
 Дубовое — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Дубовое — село в Добринском районе Липецкой области.
 Дубовое — село в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Дубовое — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Дубовое — деревня в Берёзовском районе Пермского края.
 Дубовое — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Дубовое — деревня в Пронском районе Рязанской области.
 Дубовое — село в Духовницком районе Саратовской области.
 Дубовое — село в Южно-Курильском городском округе Сахалинской области.
 Дубовое — село в Петровском районе Тамбовской области.
 Дубовое — деревня в Узловском районе Тульской области.

Украина
 Дубовое  — упразднённое село на территории Березовского района Одесской области Украины. 
 Дубовое — село в Ковельском районе Волынской области.
 Дубовое — село в Верхнеднепровском районе Днепропетровской области.
 Дубовое — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Дубовое — село в Царичанском районе Днепропетровской области.
 Дубовое — село в Юрьевском районе Днепропетровской области.
 Дубовое — посёлок в составе города Шахтёрск Донецкой области.
 Дубовое — посёлок в Тячевском районе Закарпатской области.
 Дубовое — село в Куйбышевском районе Запорожской области.
 Дубовое (до 2016 г. — Большевик) — село в Барышевском районе Киевской области.
 Дубовое — село в Новоайдарском районе Луганской области.
 Дубовое — село в Хорольском районе Полтавской области.
 Дубовое — село в Близнюковском районе Харьковской области.
 Дубовое — село в Сторожинецком районе Черновицкой области.

См. также 
 Новое Дубовое